Guadalcázar peut désigner :

 Guadalcázar, localité argentine située dans le département de Bermejo, dans la province de Formosa ;
 Guadalcázar, village espagnol situé dans la province de Cordoue, en Andalousie ;
 Guadalcázar, municipalité mexicaine située dans l'État de San Luis Potosí.